Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a hétszeres Australian Open-győztes Novak Đoković volt, aki ebben az évben is megvédte címét, miután a döntőben 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 arányban legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.

A tornán elért eredményüktől függően a világranglista első helyére Rafael Nadal és Novak Đoković volt az esélyes. Đoković ezt csak akkor érhette el, ha megnyeri a tornát, míg Nadalnak az elsősége megőrzéséhez elegendő lett volna az elődöntőig jutnia. Tornagyőzelme esetén Rafael Nadal másodszor érte volna el a karrier Grand Slam-et, amely az open era-ban eddig még senkinek sem sikerült. Nadal a negyeddöntőben esett ki, így Đoković átvette az első helyet a világranglistán.

A magyar versenyzők közül a világranglistán elért helyezése alapján egyedül Fucsovics Márton volt jogosult a főtáblán indulásra, és a 4. körig jutott, ahol Roger Federer ellen négy játszmában maradt alul.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla
A selejtező eredményei

F1